Вербловский — фамилия. Согласно «Энциклопедии еврейских родов», происходит от топонима Вержболово (ныне Вирбалис, Литва).

 Известные носители
 Григорий Леонтьевич Вербловский (1837—1900) — российский раввин, а впоследствии юрист.
 Рафаэль Иехуда Цви Вербловский (1924—2015) — израильский учёный-религиовед.

Примечания